— Император Японии, 3-й из 6 северных претендентов, синтоистское божество. Правил с 18 ноября 1348 по 26 ноября 1351.

Его настоящее имя — Масухито (益仁), однако позже он сменил его на Окихито (興仁). Сын Императора Когона, племянник Императора Комё.

В 1348 году Суко стал наследным принцем, в том же году он стал императором Японии, после отречения Императора Комё от престола. Спустя три года ему самому пришлось отречься от престола. Страна находилась в междуцарствии целый год, пока на его место не пришёл новый император.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Южный Двор
 Сёхэй Северный Двор
 Дзёва
 Канъо

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература

Ссылки